Le sigle XLA peut référer à :
 l'agammaglobulinémie liée au chromosome X () ;
 XL Airways UK, une compagnie aérienne.